Mallee scrub, een Australische vegetatiezone

Mallee (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk